Половая система:
 Репродуктивная, или половая система — система органов многоклеточных живых организмов, отвечающая за их половое размножение.
 Репродуктивная, или половая система человека
 Женская половая система
 Мужская половая система
 Половая система классификации растений, или просто Половая система () — система классификации, предложенная Карлом Линнеем в 1735 году